Amerikai Egyesült Államok
Arlington (Alabama)
Arlington (Arizona)
Arlington (Colorado)
Arlington (Dél-Dakota)
Arlington (Észak-Karolina)
Arlington (Florida)
Arlington (Georgia)
Arlington (Illinois)
Arlington (Indiana)
Arlington (Iowa)
Arlington (Kalifornia)
Arlington (Kansas)
Arlington (Kentucky)
Arlington (Maryland)
Arlington (Massachusetts)
Arlington (Minnesota)
Arlington (Missouri)
Arlington (Nebraska)
Arlington (New Jersey)
Arlington (New York)
Arlington (Harrison megye, Nyugat-Virginia)
Arlington (Upshur megye, Nyugat-Virginia)
Arlington (Staten Island)
Arlington (Ohio)
Arlington (Oregon)
Arlington (Pennsylvania)
Arlington (Tennessee)
Arlington (Texas)
Arlington (Vermont)
Arlington megye (Virginia)
Arlington (Virginia)
Arlington (Washington)
Arlington (Wisconsin)
 Dél-afrikai Köztársaság
Arlington (szabadállam)
 Egyesült Királyság
Arlington (Devon)
Arlington (East Sussex)
Arlington (Gloucestershire)
 Kanada
Arlington (Ontario)
Arlington (Prince Edward-sziget)
Arlington (Új-Skócia)
Arlington (Yukon)